Горњи Таванкут је насеље у граду Суботици, у Севернобачком округу, у Србији. Према попису из 2011. било је 1097 становника.

Демографија 
У насељу Горњи Таванкут живи 1117 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,9 година (39,9 код мушкараца и 41,8 код жена). У насељу има 491 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 2,77.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено, а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника. Већинско становништво чине Буњевци и Хрвати.

Напомене 
→ * — Подаци за површину и густину насељености дати су збирно за катастарску општину Таванкут, на којој се налазе два насеља, Горњи Таванкут и Доњи Таванкут.

Референце

Спољашње везе 

Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији
Град Суботица
Насеља и месне заједнице Суботице